Синява — топоним:

Украина 
 Синява — село,  Романовский район,  Житомирская область
 Синява — село,  Ракитнянский район,  Киевская область
 Синява — село,  Збаражский район,  Тернопольская область
 Старая Синява — посёлок городского типа,  Старосинявский район,  Хмельницкая область

См. также 
 Сенява